Seri peut désigner :
 Le peuple seri, présent dans l'État mexicain de Sonora ;
 Le seri, leur langue.

Toponymes 

 Seri, une localité du district de Dailekh au Népal ;
 Seri, une localité du district de Darchula au Népal ;
 , une localité du district de Mugu au Népal.

Patronyme 

 Jean Michaël Seri (1991-), footballeur ivoirien.

Patronyme ivoirien